Эдгар Филиберто Рамирес Арельяно (; род. ) — венесуэльский актёр и бывший журналист. Лауреат премии «Сезар» и двукратный номинант на премии «Золотой глобус» и «Эмми».

Жизнь и карьера 
Родился в Сан-Кристóбаль (исп. San Cristóbal), город на западе Венесуэлы, штат Тачира. Его родители — Содаи Арельяно, юрист и Филиберто Рамирес, отставной военный. У него есть сестра, Натали. Ранние детские годы он провел в путешествиях по различным странам, поэтому он свободно говорит на английском, немецком, итальянском и французском. Его родной язык — испанский. Он учился в школе Лисео, а также в колледже Метрополитан. Затем продолжил обучение в Образовательном центре Монталбан. Получил высшее образование в области социальной коммуникации в Католическом университете Андреса Бельо, Каракас, Universidad Católica Andrés Bello, где он и начал работать как актер в студенческих короткометражных фильмах.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Сезар» самому многообещающему актёру
Выпускники католического университета Андреса Бельо
Киноактёры Венесуэлы